Spermatoloncha är ett släkte av svampar. Spermatoloncha ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spermatoloncha